

Sigle 
 ACM – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Arica-Chacalluta, Arica, Cile
 Association for Computing Machinery
 Associazione Calcio Milan – Squadra calcistica di Milano
  – Squadra calcistica di Mantova
 Auto Carro Medio – mezzi in dotazione all'Esercito Italiano
 Automobile Club de Monaco – Club automobilistico con sede a Monaco

Geologia 
 ACM – Arenarie di Campi – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Informatica 
 ACM – Access Control Matrix: L'insieme completo dei diritti di accesso di un sistema rappresentato come una matrice in cui le righe corrispondono ai soggetti e le colonne ai file.
 ACM – Audio Compression Manager un gestore di codec per Microsoft Windows

Mineralogia 
Acm – abbreviazione di acmite, varietà di egirina

Note